Глушкове — назва населених пунктів:

Україна 
 Глушкове — село в Глобинському районі Полтавської області.

Росія 
 Глушкове — село в Білозерському районі Вологодської області.
 Глушкове — селище в Черняховському районі Калінінградської області.
 Глушкове — село в Козульському районі Красноярського краю.
 Глушкове — селище міського типу, адміністративний центр Глушковського району Курської області.
 Глушкове — село в Кадошкінському районі Мордовії.
 Глушкове — село в Шаранзькому районі Нижньогородської області.
 Глушкове — село в Холм-Жирківському районі Смоленської області.
 Глушкове — село в Шум'яцькому районі Смоленської області.
 Глушкове — хутір у Шум'яцькому районі Смоленської області.

Див. також 
 Глушкове Друге — село в Україні, у Кременчуцькому районі Полтавської області.